Konjuh (planina), planina u BiH
 Konjuh (Kratovo, Makedonija), naselje u Makedoniji
 Konjuh (Kruševac, Srbija), naselje u Srbiji
 Konjuh (prezime), hrvatsko prezime
 Ana Konjuh, hrvatska tenisačica
 RK Konjuh Živinice, rukometni klub
 Konjuh planinom (1966), film iz 1966. godine